La mousse Jawzia est un dessert algérien de miel et du blanc d'œuf, monté en neige et agrémenté de Noix.

Variantes 
 Mousse Lawzia (à base d'amandes)

Notes et références 

 

Cuisine algérienne
Dessert
Mousse